Colcord ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Colcord (Oklahoma), im Delaware County
 Colcord (West Virginia), im Raleigh County

Personen:
 Charles Francis Colcord (1859–1934), amerikanischer Geschäftsmann und Pionier das Wilden Westens
 Joanna Carver Colcord (1882–1960), US-amerikanische Sozialarbeiterin und Autorin
 Lincoln Colcord (1883–1947), US-amerikanischer Journalist, Schriftsteller, Dichter und Schifffahrtshistoriker
 Ray Colcord (1949–2016), US-amerikanischer Film- und Fernsehkomponist
 Roswell K. Colcord (1839–1939), Gouverneur von Nevada (USA)

Sonstiges:
 Colcord Brook, Fließgewässer im Sullivan County, New Hampshire
 eine alte Markenbezeichnung für eine Viskosefaser der ehemaligen Fa. Glanzstoff-Courtaulds GmbH

im NRHP gelistete Objekte:
 Colcord Building, in Oklahoma City, Oklahoma, ID-Nr. 76001571
 Colcord Farmstead, in Benton, Maine, ID-Nr. 05001468